NGC 5046 (другие обозначения — MCG -3-34-35, NPM1G -16.0398, PGC 46141) — эллиптическая галактика (E) в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

5046
Дева (созвездие)